Sekularno, ono što se mjeri stoljećima; stoljetni, stogodišnji. Sekularni događaj, pojava je npr. pojava rijetkih kometa.

Sekularna jednadžba - svojstveni polinom.

Jezično slični, no pojmovno različiti pojmovi su:

 sekularizacija
 sekularizam

Izvori